Тюле́нев (Тюле́нева) — русская фамилия.

Известные носители:
 Тюленев, Виталий Иванович (1937—1997) — советский художник.
 Тюленев, Дмитрий Ильич (1881—1918) — революционер, первый председатель Кисловодского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
 Тюленев, Иван Владимирович (1892—1978) — генерал армии, Герой Советского Союза.
 Тюленев, Игорь Николаевич (род. 1953) — русский советский поэт.
 Тюленев, Николай Александрович (1889—1969) — украинский советский агромелиоратор, член-корреспондент Академии наук Украины.
 
 Тюленев, Станислав Александрович (род. 1969) — советский и киргизский футболист, вратарь.